Osoby o tym nazwisku:
 Annika Mehlhorn – niemiecka pływaczka
 Herbert Mehlhorn – niemiecki adwokat, prezydent rejencji opolskiej, 
 Ludwig Mehlhorn – niemiecki dysydent, obrońca praw człowieka